William Wallace – patriota scozzese
 William Semple Brown Wallace – calciatore scozzese
 William Wallace – matematico scozzese
 William Wallace – architetto a capomastro scozzese
 William Wallace – filosofo scozzese
 William Wallace – (1906-1968) scenografo statunitense
 William Wallace – militare statunitense